El término "Hasta" puede referirse a:

hasta: preposición del idioma español.
Hasta (lanza): término proveniente del latín utilizado para denominar un tipo de lanza.
Hasta (ciudad): ciudad de la Antigua Roma (actualmente Asti, en el norte de Italia).
Hasta (mano): palabra sánscrita que significa ‘mano’; también significa mudrá (posición ritual de la mano).
Hasta (unidad): palabra sánscrita que representa una medida de longitud (la ‘mano’).
Hasta (nakshatra): el decimotercer nakshatra en la astrología hindú.
asta (asta): término de error de dedo asta.

Arabismos